Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1982 nastoupilo osm hráčů. Turnaj poprvé vyhrál Čech Ivan Lendl, když ve finále porazil amerického obhájce trofeje Johna McEnroea po setech 6–2, 3–6, 6–3 a 6–3.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1982
Sport v USA v roce 1982